Meuse bezeichnet

 den französischen Namen des Flusses Maas
 das französische Département Meuse
 (3016) Meuse, Asteroid des Hauptgürtels
 den Bahnhof Meuse TGV an der Neubaustrecke der Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Paris und Ostfrankreich/Deutschland nahe Verdun